Balham (Ardennes), gemeente in Frankrijk
Balham (Londen), gebied in Londen